Dit is de wereldranglijst van juli 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 juli 2002.

Mannen 07